Бета́л Эды́кович Калмы́ков () (, Атажукино III,  — , Москва) — советский партийный и государственный деятель Кабардино-Балкарии. Один из организаторов и руководителей борьбы горцев за Советскую власть на Северном Кавказе. Входил в состав особой тройки НКВД СССР.

Биография 
Родился в 1893 году в селе Атажукино III Терской области (ныне с. Куба Баксанского района Кабардино-Балкарии) в крестьянской семье. По национальности кабардинец.

С 1907 года работал батраком. В 1913 году был одним из руководителей восстания горцев против местной аристократии. В 1915/16 году создал и руководил нелегальной крестьянской организацией «Карахалк» («Беднота»). В марте 1918 года вступил в РКП(б). С марта 1918 года член Терского народного совета, один из руководителей 1-го съезда Нальчикского округа, провозгласившего советскую власть в Кабардино-Балкарии. С августа 1918 года чрезвычайный комиссар Кабардино-Балкарии и комиссар по Делам национальностей Терской области. В 1919 году командовал партизанскими отрядами, затем полком, дивизией. В 1919 году его отец, Эдыг Даутович, и младший брат Назир были расстреляны белогвардейцами в Нальчике.

С марта 1920 года председатель ревкома, облисполкома Кабардино-Балкарии. В 1921—1924 годах руководил борьбой с политическим бандитизмом в крае.

С 1930 года 1-й секретарь Кабардино-Балкарского обкома ВКП(б). С 1937 года депутат Верховного Совета СССР. Этот период отмечен вхождением в состав особой тройки, созданной по приказу НКВД СССР от 30.07.1937 № 00447 и активным участием в сталинских репрессиях.

Арест и смерть 
Арестован 12 ноября 1938 года по обвинению в создании в 1927 году контрреволюционной организации в Кабардино-Балкарии и в подготовке терактов. 26 февраля 1940 года приговорен к смертной казни. 27 февраля приговор приведен в исполнение — расстрелян. Место захоронения: Донское кладбище, могила 1. Реабилитирован в 1954 году.

Семья 
Эдыг Даутович Калмыков (? — 1919) — отец
 Братья: Назир (? — 1919), Талиб (1910 — 10.10.1942), Хабала (1907 — 07.02.1943), Хасет (1910 — ?)
 Сестры: Маха (1915 — ?), Роза Мальбахова-Калмыкова (1911 — ?)
Бакаца Калмыкова (1904 — ??) — первая жена, кабардинка

Антонина Александровна Калмыкова (Илюнина) (1901 — ?) вторая жена, (в браке с 1925), министр культуры КБР (14.06.1936 — 04.04.1937), первый директор Нальчикского дома пионеров, открывшегося 1 сентября 1936 года в нынешнем здании медицинского факультета КБГУ. Была арестована 13 ноября 1938 года.
 Анатолий Султанович Куденетов (17.01.1919 — 1941) — пасынок. Моряк, погиб в боях под Ленинградом. Пасынок от первого брака (01.1918 — 22.07.1925) Илюниной с Таусултаном Карачаевичем Куденетовым (08.09.1896 — ?) — князем, белогвардейцем, бежавшим в 1920 за границу.
 Владимир Беталович Калмыков (1925 — 1945) — сын, арестован в ноябре 1938 года, отправлен в ссылку на 5 лет в Казахстан, вместе с матерью. В 1942 году призван в РККА, погиб во время Кёнигсберской операции.
 Светлана Беталовна Калмыкова (1931 — ?) — дочь, 23 августа 1939 отправлена в ссылку на 5 лет в Казахстан, вместе с матерью.
 Борис Беталович Калмыков (? — 1942, Воронежская область) — сын
 Аида Петровна (взяла отчество по дедушке) Сергеева ( 29 мая 1928 - 27 апрель 1987) - внебрачная дочь.

Память 
 В 1960 году установлен памятник на пр. Шогенцукова, г. Нальчик, КБР, скульптор М. Тхакумашев;
 Санаторий им. Б. Калмыкова, г. Нальчик, КБР
 Именем названы улицы в городах КБР: Нальчике, Прохладном, Баксане, а также в ряде населённых пунктов КБР.

Примечания

Ссылки 
 
 Бетал Эдыкович Калмыков // Сайт Hrono.info

Депутаты Верховного Совета СССР 1-го созыва
Репрессированные члены особых троек НКВД СССР
Председатели Кабардино-Балкарского облисполкома
Первые секретари Кабардино-Балкарского обкома КПСС
Руководители партийных органов, репрессированные в СССР